Wahlkreis 133 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 133
 Landtagswahlkreis 133